Stiefel steht für:

 Stiefel, eine Schuhform
 Stiefel (Fels), Felsformation bei St. Ingbert, Saarland
 Stiefel (Trinkgefäß), stiefelförmiger Bierkrug
 eine gemeine Figur in der Heraldik, siehe Schuh und Stiefel
 ein Teil des Korpus beim Fagott
 Gasthaus zum Stiefel in Saarbrücken
 den Umriss Italiens, auch italienischer Stiefel
 den Umriss Badens, auch badischer Stiefel

Stiefel ist der Name folgender Orte:
 Stiefel (Tettnang), Ortsteil von Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Stiefel ist der Familienname folgender Personen:
 Anja Stiefel (* 1990), Schweizer Eishockeynationalspielerin
 Carl Stiefel (1860–1921), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Christoph Stiefel (* 1961), Schweizer Musiker, Komponist, Produzent und Bandleader
 Dieter Stiefel (* 1946), österreichischer Wirtschaftshistoriker

 Elisabeth Stiefel (* 1929), deutsche Ökonomin und Wirtschaftswissenschaftlerin

 Esaias Stiefel (1561–1627), deutscher Sektengründer
 Ethan Stiefel (* 1973), US-amerikanischer Balletttänzer
 Frank Stiefel, US-amerikanischer Filmproduzent, Fotograf und Filmregisseur
 Jennifer Stiefel (* 1992), deutsche Wasserballspielerin
 Jürgen Stiefel (* 1953), deutscher Wasserballspieler
 Karl Stiefel (1902–1973), deutscher Verwaltungsjurist
 Kurt Stiefel (* 1926) deutscher Bildhauer
 Leopold Stiefel (* 1945), deutscher Unternehmer, Gründer von Media Markt
 Michael Stiefel (1487?–1567), deutscher Theologe, Mathematiker und Reformator, siehe Michael Stifel
 Peter Stiefel (* 1942), Schweizer Maler, Plastiker und Zeichner 
 Robert Stiefel (1932–2013), Schweizer Pädagoge
 Rolf Stiefel (1920–2005), deutscher Hörfunksprecher und Parodist
 Samanta Stiefel (* 1990), Schweizer Unihockeyspielerin
 Siegmund Stiefel (1879–1940), deutscher Architekt und Regierungsbaumeister
 Volker Stiefel, Steinmetzmeister in Weimar

Siehe auch:

 Stiefel-Komplex
 Stiefel-Mannigfaltigkeit
 Stiefel-Whitney-Klassen
 Stifel